Harmsdorf ist der Name folgender Orte: 

in Deutschland
 Harmsdorf (Ostholstein), eine Gemeinde im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Harmsdorf (Lauenburg), eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
in Polen
 Jerzmionki (ehemals Harmsdorf im Landkreis Konitz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft  in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Kamień Krajeński
 Niewiadowo (ehemals Harmsdorf im Landkreis Cammin i. Pom., Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Goleniów

Harmsdorf bezeichnet:
 Schloss Harmsdorf, Grazer Schloss

Siehe auch:
 Harmstorf (Begriffsklärung)
 Hermsdorf